Ziegenpeter bezeichnet:
 die Infektionskrankheit Parotitis epidemica, siehe Mumps 
 eine Romanfigur der Heidi-Kinderbücher von Johanna Spyri, siehe Heidi (Roman)#Geissenpeter